Tenisový turnaj ATP Ordina Open 2009 se konal ve dnech 14. - 20. června v nizozemském 's-Hertogenboschi venku na travnatých dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Ordina Open
 Ordina Open 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2009